Los Cardos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Cardos, Tlaltenango de Sánchez Román, ort, 
 Los Cardos, Nochistlán de Mejía, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar